Bubbaloo - marca de goma de mascar
 BaBalu (álbum) - do cantor canadense Michael Bublé
 Quatro por Quatro - uma personagem da telenovela brasileira "Quatro por Quatro"

Pessoas 
 Renato Sobral - também conhecido por Babalu
 Babalu (atriz pornô)

Desambiguação